Кордильера-дель-Мериндон () — горный хребет, простирающийся на восточной границе Гватемалы и Гондураса. Его юго-западная граница проходит по долине реки Лемпа, а северная — по долине реки Мотагуа. Горный хребет имеет несколько различных биомов и мест обитания, включая облачные леса.

Национальный парк Кусуко () расположен на стороне Гондураса на территории площадью 23 440 гектаров умеренного леса. Основная зона расположена на высоте 1800—2242 м. В парке преобладают облачные леса (1500—2242 м), полузасушливые сосновые леса на южных склонах (800—1500 м), влажные лиственные леса на склонах, обращенных к северу (500—100 м).

Примечания 

Горные хребты Гватемалы
Горы Гондураса